Tschkalowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Tschkalowo/Чкалово) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Nyschnjohirskyj, siehe Tschkalowe (Nyschnjohirskyj)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Tschkalowe (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Tschkalowe (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Tschkalowe (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Tschkalowe (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Landgemeinde Tschkalowe, siehe Tschkalowe (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Landgemeinde Oleksandriwka, siehe Tschkalowe (Melitopol, Oleksandriwka)

Siehe auch:
Tschkalowo